Paràsit (antiga Grècia), funcionari encarregat dels magatzems de gra a l'antiga Grècia
 Paràsit, organisme viu que estableix una relació tròfica amb un altre organisme d'una altra espècie anomenat hoste del que s'alimenta el paràsit
 Paràsit (ocell), au de la família dels estercoràrids, família d'ocells marins de l'ordre dels caradriformes, d'aspecte similar a les gavines i de grans dimensions
 Paràsits (pel·lícula de 2019), pel·lícula sud-coreana de 2019 pertanyent al gènere thriller i de l'humor negre i dirigida pel cineasta Bong Joon-ho
 Avió paràsit, avió que és transportat per una altra aeronau capaça d'envolar-se durant el vol d'aquesta